Starac peut désigner :
Starac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
Starac, une abréviation pour Star Academy.